Vilemína Auerspergová je jméno a příjmení, jež se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Vilemína Auerspergová (hraběnka) (1857–1909) – česká hraběnka z rodu Kinských z Vchynic a Tetova, manželka Františka Josefa z Auerspergu
 Vilemína Auerspergová (kněžna) (1826–1898) – kněžna z rodu Colloredo-Mansfeldů, manželka Vincence Karla